Haagse Bos (Den Haag), een bos in Den Haag
Haagse Bos (Overijssel), een natuurgebied in Overijssel